Слайфер, Весто Мелвин — американский астроном. 
 Слайфер — большой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.